Hail to the King (álbum)
Hail to the King (canção)
Evil Dead: Hail to the King

Veja também 
Hail to the Thief

Desambiguação